Forsayth steht für:

 Forsayth (Queensland), eine Stadt in Queensland, Australien

Forsayth ist der Familienname folgender Personen:
 Emma Forsayth-Coe (1850–1913), samoanisch-US-amerikanische Unternehmerin und Plantagenbesitzerin, siehe Emma Kolbe